Bohmbach ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Bohmbach (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jürgen Bohmbach (* 1944), deutscher Historiker